Le qualificazioni del singolare  del Davidoff Swiss Indoors 2001 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Davidoff Swiss Indoors 2001 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Nikolaj Davydenko (ultimo turno)
 Adrian Voinea (primo turno)
 Ivo Heuberger (secondo turno)
 Cyril Saulnier (primo turno)

 Christian Vinck (primo turno)
 Paul-Henri Mathieu (secondo turno)
 Juan-Albert Viloca-Puig (secondo turno)
 Renzo Furlan (primo turno)

Qualificati 

 Stéphane Huet
 Leoš Friedl

 Nenad Zimonjić
 Nicolas Thomann

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Davidoff Swiss Indoors 2001